KANSL1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 17-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 105 амінокислот, а молекулярна маса — 121 025.

Кодований геном білок за функціями належить до регуляторів хроматину, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як ацетилювання, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у ядрі, хромосомах, центромерах, кінетохорі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Некатегоризовані білки